FK Partizani Tirana este un club de fotbal din Tirana, Albania care evoluează în Kategoria superiore.

Palmares 

 Kategoria superiore (prima ligă)
  Campioni (16): 1947, 1948, 1949, 1954, 1957, 1958, 1959, 1961, 1962-63, 1963-64, 1970-71, 1978-79, 1980-81,1986-87, 1992-93, 2018-19

 Kategoria e Parë (liga a doua)
  Campioni (1): 2000-01 

 Kategoria e dytë (liga a treia)
  Campioni (1): 2010–11

 Cupa Albaniei
  Câștigători (15): 1948, 1949, 1957, 1958, 1961, 1964, 1966, 1968, 1970, 1973, 1980, 1991, 1993, 1997, 2004

 Supercupa Albaniei
  Câștigători (2): 1993, 2004 
 
 Eventul
 1948, 1949, 1957, 1958, 1961, 1963–64, 1992–93

 Cupa Balcanică
  Câștigători (1): 1970

FK Partizani în Europa 
 TR = Tur preliminar
 R1 = Runda 1
 R2 = Runda 2

Jucători notabili

Legături externe 
 Site oficial
 Site-ul fanilor
 Partizani la Soccerpedia
 Soccer News
 Partizani în engleză 
 Albania Sport

p
p